

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TRYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Huciska – część wsi Szymbark w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Huciska – przysiółek wsi Wilkowice w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilkowice
 Huciska – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina

Inne 
 Huciska – polana w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach

Zobacz też 
 Hucisko